è una città giapponese della prefettura di Kagoshima.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Città della prefettura di Kagoshima